Kwee steht für:

 (4646) Kwee, Asteroid des Hauptgürtels
 59P/Kearns-Kwee, Komet